Tampouy ou Tampouï peut désigner :
 Tampouy, la localité située dans le département de Kirsi au Burkina Faso ;
 Tampouy, la localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso ;
 Tampouy, la localité située dans le département de Nobéré au Burkina Faso ;
 Tampouy-Yarcé, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso ;
 Tampouy-Silmimossé, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso ;
 Tampouï, la localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso ;
 Maison forte de Tampouy, domaine situé dans la commune du Frêche, dans le département français des Landes.